Crounse ist der Nachname folgender Personen:

 Avery Crounse (* 1946), US-amerikanischer Regisseur
 Lorenzo Crounse (1834–1909), US-amerikanischer Politiker